Le mot restinga peut désigner :
 la restinga type de végétation des littoraux sableux ;
 Restinga, municipalité de l'État de São Paulo au Brésil.

Voir aussi 
 Île de Restinga, une ile du Brésil